Филип Джак Брукс () е американски кечист, подписан от All Elite Wrestling (AEW). 

Брукс напуска WWE след турнира Кралски Грохот (2014). На Кечмания 24 той печели „Договора в куфарчето“, който му позволява мач за титлата която желае по всяко време. Си Ем Пънк се възползва от тази възможност и побеждава Острието, като става Световен шампион в тежка категория за първи път.

Още от детството си иска да бъде борец. Когато израства на улиците в Чикаго, това става цел, която не е толкова недостижима.

Световна федерация по кеч 
Пънк успява да стане световен шампион в тежка категория за втори път, след като отново използва договора в куфарчето срещу Джеф Харди, който току-що е спечелил титлата от Острието в мач със стълби. Пънк все още е шампион, тъй като на турнира „The Bash“ наранява окото си и за да спаси титлата изритва съдията в гърба и го дисквалифицират, което значи, че запазва титлата си. На Нощта на шампионите Джеф успява да отнеме титлата от Пънк, но той си я връща на Лятно тръшване в мач с маси, стълби и столове. По-късно в издание на Smackdown (Разбиване) Джеф Харди и Си Ем Пънк се бият в стоманена клетка за титлата, като залога е далеч по-голям – загубилият напуска WWE. Си Ем Пънк постигна целта си като отстрани Джеф Харди от WWE. Той е новият лидер на Нексъс.
През 2011 година героят на Пънк е хийл. По време на турнира „Capitol Punishment“ Пънк печели мач срещу Рей Мистерио, а в следващото шоу на Първична сила, той сяда на ринга, молейки анонимния главен мениджър да го обяви за претендент за титлата. Пънк получава отговор от ГМ-а, който го кара за негово добро да напусне веднага ринга. СиЕм Пънк отказва да се подчини и ляга на ринга, правейки „снежни ангели“, твърдейки, че няма да напусне ринга, докато не бъде съобщено официално, че той ще получи мач срещу тогавашният шампион на федерацията – Джон Сина. В последното си съобщение анонимният ГМ съобщава, че е възнамерявал по-късно същата вечер да обяви Пънк за претендент, но заради непрофесионалното си държание ще бъде „наказан“. ГМ-ът урежда мач на Пънк срещу Алберто Дел Рио и Рей Мистерио същата вечер, за да бъде избран претендент. СиЕм Пънк печели и официално е претендент за титлата, но той взима микрофона обявявайки, че желае мача да се състои на предстоящия турнир „Money In The Bank“, който ще е в родния му град. Пънк също така съобщава, че договорът му с WWE изтича във вечерта на турнира и той ще си тръгне като новия шампион на федерацията. В следващото специално издание „Рау:Ролетка“ Пънк излиза в началото на шоуто, за да говори с гостуващата звезда – Шон Майкълс, като отново отбелязва факта, че възнамерява да си тръгне като новия шампион. В края на шоуто СиЕм Пънк се появява по време на мача на Джон Сина и Ар-Трув (мач с маси), като разсейва тогавашния шампион Сина и той губи мача си, когато Трут чупи маса с тялото му. СиЕм Пънк сяда в началото на рампата, наблюдавайки поваленият Сина. Пънк започва да говори за Сина и действията му, както и за Винс МакМеън и семейството му. Използва доста груби думи и обявява себе си за „най-добрия кечист в света.“ СиЕм Пънк не пропуска да спомене причината за напускането си и главно обвинява феновете – защото те пълнели джоба на Винс МакМеън с пари, купувайки всички материали с неговия лик. Речта на Пънк продължава, но когато решава да разкаже история за семейство МакМеън и предимно за Винс МакМеън – микрофонът му бива изключен. Ядосан от това Пънк се изправя крещейки срещу камерата, че той е най-добрият кечист в света. Същата вечер Пънк бива уволнен от Винс МакМеън, а всички негови профили в социалните мрежи и официалния сайт на WWE биват изтрити.

На следващата вечер в Първична сила Винс МакМеън бива извикан от шампиона на федерацията Джон Сина, за да обясни постъпката си на феновете. Винс пристига към края на шоуто и дава така желаното обяснение „Той го заслужава!“, но шампионът излиза на ринга защитавайки Пънк и настоявайки да получи обещаният мач за титлата като върне претендента отново на работа. Винс отхвърля желанието му, твърдейки че Сина няма да се справи и ще загуби. Решен да получи мача си срещу СиЕм Пънк, шампиона нарича Винс МакМеън страхливец. Малко по-късно Джон Сина предава титлата си на МакМеън. Изненадан от случилото се Винс спира тръгващия си от залата Сина и му дава желания мач с условието, че ако загуби мача ще бъде уволнен. СиЕм Пънк се появява с високоговорител в следващия епизод, подготвен ако бъде изключен микрофонът му отново. Пънк отново говори за това как ще спечели и защо си тръгва, но понеже трябва да се подпише договр за мача Пънк съобщава, че тази вечер то ще бъде направено за пръв път пред очите на феновете. В края на шоуто Винс МакМеън и Пънк излизат на ринга, за да бъде подписан договорът, но Пънк обявява, че вътренаписаните неща не са това което той иска и представя своят вариант. В него се съобщава, че Пънк ще получи свой собствен джет, но не този на Винс и още куп неща и точно преди Винс да се съгласи Сина излиза на ринга, а Пънк избягва късайки договора.
На ppv-то „Money In The Bank“ Пънк и Сина водят един запомнящ се мач, който е на ниво „КечМания“. СиЕм Пънк в по-голямата част от мача натделява над шампиона, но точно преди да му бъде приложена хватка от шампиона Винс МакМеън излиза нареждайки на свой подчинен да прекратят мача – веднага, за да бъде обявен за победител Джон Сина! Шампионът спира служителя и се обръща към Винс с думите „Не по този начин.“ Когато Сина се връща на ринга Пънк го поваля и печели титлата. Винс отива при коментаторите викайки току-що спечелилия „Договорът в куфарчето за Първична сила“ Алберто Дел Рио, за да бъде изигран мач за титлата, но когато Дел Рио се качва на ринга, Пънк го рита в главата и напуска залата, но не пропуска да изпрати въздушна целувка на Винс, смеейки му се право в лицето.

Завръщането 2011–2013 
През седмицата на Комик Кон в Сан Диего (около 22.07.11), където всички звезди се събират Си Ем Пънк се появява на конвекта (събранието с фенове) на Световната федерация по кеч, където в този момент са Трите Хикса, Рей Мистерио и още няколко звезди от Първична сила. Пънк застава пред микрофона оставен за феновете които искат да зададат своите въпроси и след кратки опити за заяждане от страна на Пънк Трите Хикса обявява, че би му дал нова възможност ако желае да се върне отново в Първична сила. Пънк напуска залата, но секунди след това влиза отново вдигайки над главата си титлата на федерацията. В понеделник – 25.07.11 Пънк се завръща официално в WWE заставайки лице в лице с „новият“ шампион на федерацията Джон Сина който броени минути преди това бе спечелил титлата от Рей Мистерио. Двамата имат мач на турнира SummerSlam 2011 за безспорен WWE шампион със специален съдия Трите Хикса. Пънк печели след като Трите Хикса не вижда, че крака на Сина е на въжетата. След мача докато Пънк обира овациите на публиката, Кевин Наш напада WWE шампиона и Алберто Дел Рио използва куфарчето си, за да стане шампион. На турнира Night of Champions 2011 Пънк играе с Трите хикса. „Играта“ печели след 3 изпълнения на Педигри. На турнира Hell in a Cell Пънк участва в първия в историята мач „Тройна заплаха в ад в клетка“ заедно с Джон Сина (WWE шампион) и Дел Рио, като Дел Рио печели, а след мача Миз и Труф атакуват. В един от епизодите на Raw Пънк и Дел Рио се бият с отбора „Awesome Truth“ (Миз и Р-Труф). Дел Рио оставя Пънк сам и това става Хендикап мач. Миз и Труф нападат Пънк, но Трите Хикса идва на помощ. На Vengeance 2011 Миз и ТруФ Побеждават Пънк и Трите Хикса, След като Кевин Наш повали извън ринга Трите Хикса и разсея пънк, който бе туширан на ринга. Преди турнира TLC 2011 Пънк, Зиглър, Сина и Миз искат мач за титлата на турнира. за Всеки е уреден индивидуален мач с други звезди и който спечели получава мача. На TLC 2011 играят Пънк, Миз и Дел Рио за WWE титлата в мач TLC. Пънк печели титлата отново. До турнира Royal Rumble 2012 Зиглър печели няколко пъти срещу Пънк. След турнира по време на мач между шампионите Пънк и Даниел Брайън, Крис Джерико се намесва, атакувайки Брайън (за да спечели), а после и Пънк (правейки му Дешифратор). На Elimination Chamber Пънк защитава успешно титлата си срещу Миз, Р-Труф, Джерико, Кофи Кингстън и Зиглър. В следващия епизод на Raw, Джерико печели Батъл Роял мач, в който участваха по 5 звезди от Raw and Smackdown и така на КечМания 28 щеше да се бият Джерико и Пънк. На турнира Пънк Печели чрез предаване, прилагайки захапката на анакондата. В следващите два епизода на Raw Пънк Губи два пъти срещу Марк Хенри в мачове за WWE Титлата първо с отброяване, после с дисквалификация, и така запазва все пак титлата си. След това Пънк се бие срещу Крис Джерико на Кечмания 28 и печели. На платения турнир Екстремни правила Си Ем Пънк отново запазва своята титлав мач уличен бой. Между него и Даниел Брайан се поражда вражда. Пънк се бие на Отвъд предела срещу Брайан и запазва титлата си. На турнира Без изход Пънк има тройна заплаха срещу Кейн и Даниел. Ай джей става гадже с Пънк и на турнира Договора в куфарчето тя е специален гост съдия в мача за титлата. В хилядния епизод на първична сила Си Ем Пънк се би срещу носителя на договорът в куфарчето-Джон Сина и отново запазва своята титла. Между Сина и Пънк винаги е имало вражда, но и в тази вражда се намесва и Грамада. На Лятно тръшване има мач от вида тройна заплаха между тях тримата.
Пънк пак запазва титлата си, следващия мач е на Нощта на шампионите на 16 септември 2012. Мача му на Нощта на шампионите е срещу Джон Сина. Той отново запазва титлата си, но при спорни обстоятелства. Джон Сина го тушира и започва да празнува и тогава съдията съобщава своето решение че раменете и на двамата са били приковани. И мача завършва с равенство, но при такива обстоятелсва шампиона запазва титла си. Следващия мач е на Ад в Клетка където мача му е с новоизгрялата звезда на федерациятя Ryaback. Пънк имаше избор между Джон Сина и Райбак, но Джон Сина отстъпи възможността на Райбак с думите че Пънк заслужава някой като Райбак да му срита задника. На Ад в Клетка мачат започва обичайно, но когато Райбак дига на раменете си Пънк за да го забоде в ринга съдията Брад Мадокс удря под кръста Райбак който изпуска Пънк и шампиона на Федерацията го тушира и мач отново завършва при спорни обстоятелства. Но тъкмо когато отварят клетката и Пънк излиза чуовището Райбак го мята на мрежата на клетката като не отчаква Пънк да започне да се катри по нея и Райбак го последва на покрива на клетката където го тръшва със сичка сила в стоманената клетка. Сериите Сървайвър е мястото където се навършва 1 година откакто Пънк е шампион на федерацията. Там мача е тройна заплаха между Джон Сина Райбак и Си Ем Пънк. Мача започва и отначало Сина и Пънк се съюзяват за да отстранят чудовището от пътя си и да водят индивидуален мач. Но плана им не постига успех и Райбак взема надмощие в мача. Тогава се намесват Трима мъже облечени в дрехи на охрана и нападат Райбак като го хвърлят върху коментаторската маса. Тези мъже по-късно стават известни като „Щитът“. После Си Ем Пънк тушира Джон Сина и отново запазва титлата си при спорни обстоятелства. Ядосан от загубата Райбак иска новд мач за титлата на федерацията от Вики Гереро която е главен мениджър на Първична Сила. Вики му казва че трябва да си помисли, но Райбак отказва да напусне ринга без отговора който иска. И най-накрая тя казва „Да“ за да може шоуто да продължи. И така мача за TLC е Райбак срещу Си Ем Пънк. Но точно преди края на Първична сила. Когато „Гласът на безгласните“ започва да вика на средата на ринга че е най-добрият кечист на света и че Райбак не заслужава още един опит да вземе титлта на федерацията от него. Тогава звяра излиза и напада неотчакващия тово Пънк като му нанася 10-20 удара със стоманен стол по цялото тяло и най-накрая го забожда в дървената маса която е оставил на ринга. Мачът за TLC е премахнат защото Пънк претърпява операция на коляното заради атаката която претърпява от страна на Райбак. Мача му за Royal Rumble не е с кой да е а със самия Дуейн Джонсън:
Скалата. Но преди това след едномесечно отсъствие Винс Мъкмеан заявява в Първична сила Че Пънк ще премине на преглед при лекаритте на федерацията които да заключат дали е в състояние Си Ем Пънк да води мач срещу Райбак с маси стълби и столове за титлата на федерацията. После на КРАЛСКОТО МЕЛЕ 2013 Си Ем Пънк губи титлата на ферерацията от Скалата. На ЕLIMINATION CHAMBER 2013 Си Ем Пънк губи отново от Скалата за титлата на ферерацията. На КЕЧМАНИЯ 29 Той губи от Гробаря. На турнира РАЗПЛАТА 2013 той побеждава Крис Джерико. Точно след РАЗПЛАТА 2013 1 вечер по-късно в ПЪРВИЧНА СИЛА той бе нападнат жестоко от Брок Леснар. На Турнира Договора в куфарчето той ще е един от хората които ще се бие за договора в куфарчето за титлата на федерацията. А на ЛЯТНО ТРЪШВАНЕ 2013 Той ще се бие срещу Брок Леснар. След загубата си от Брок Леснар на Лятно Тръшване Пол Хейман предложи на Райбак да стане един от Хората на Хейман и на турнира wwe battleground беше обявен мач Си Ем Пънк срещо Райбак и на самия турнир Си Ем Пънк спечели срещо Райбак. На турнира на федерацията Сървайвър Пънк и Браян побеждават Роуван и Харпър. На турнира МСC Пънк побеждава Щит след като Рейнс забива копие на Амброус. В следващата Първична сила Главния Оперативен Директор Кейн казва на Пънк че в Кралското меле всички номера ще бъдат разбъркани освен неговия, защото ще излезе под номер 1. Фил напуска няколко дни след Кралското меле.

Жени се за бившето си гадже Ей Джей Лий.

Рекорда му от 434 дни като шампион на федерацията е най-добрият от 25 години.

Титли и постижения 
 Шампион на ECW (1 път)
 Световен шампион в тежка категория (3 пъти)
 Шампион на Федерацията (2 пъти)
 Световен Отборен шампион(1 път) – с Кофи Кингстън (1 пъти)
 Интерконтинентален шампион (1 път)
 Г-н Договора в Куфарчето (2008, 2009)

Вижте също 
 Killswitch Engage
 Хватки
 Тръшване за лека нощ (Go to Sleep) STF
 Захапката на Анакондата (Anaconda Vise)
 Потапянето на пепси (Pepsi Plunge)
 Булдог (Bulldog)
 Високо коляно (High Knee)
 Врътотрошач (Neck Breaker)
 Обратът на пепси (Pepsi Twist)
 Ритник зад вратът (Roundhouse Kick)
 Силово Тръшване (Scoop Power Slam)
 Саблен Удар от въжетата
 Лакът от важетата
 Koji Clutch

Американски кечисти